Три́нити-ко́лледж (, Колледж Святой Троицы) — название ряда учебных заведений в Великобритании и других англоязычных странах.

 Тринити-колледж (Бристоль)
 Тринити-колледж (Глазго)
 Тринити-колледж, Гленалмонд - ныне  (Шотландия)
 Тринити-колледж (Дублин)
 Тринити-колледж (Кембридж)
 Тринити-колледж (Коннектикут)
 Тринити-колледж (Лондон)
 Тринити-колледж (Оксфордский университет)

См. также 
 Тринити Холл